Ти́тувенай (; до 1917 года официальное название Цитованы) — город в Шяуляйском уезде Литвы, в 17 км к востоку от Кельме.

Поселение известно с XV века. Бывший монастырь бернардинцев с костёлом Пресвятой Девы Марии XVII—XVIII веков. Православная церковь Казанской Божией Матери (1875), настоятелем которой в 1988—1990 годах был иеромонах Иларион Алфеев.

Железнодорожная станция. Гимназия. Почтовое отделение. Добыча торфа.

История 
В 1950—1959 годах — центр Титувенского района. Статус города с 28 декабря 1956 года.

Население

Известные уроженцы и жители 
 Волович, Андрей Иванович (ок. 1570—1614) — основатель монастыря бернардинцев в Титувенае.

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Tytuvėnai
 Титувенайский региональный парк

Города Литвы
Населённые пункты Кельмеского района